Список деканов Коллегии кардиналов — хронологический список кардиналов, возглавлявших Священную Коллегию кардиналов. Информация о первых деканах спорна, но на основании ряда источников была представлена информация о следующих деканах Коллегии кардиналов.

Деканы Священной Коллегии кардиналов с 1106 по 1378 годы

Деканы Священной Коллегии кардиналов периода Великого Западного раскола (1378 — 1417)

«Авиньонские деканы»

«Римские деканы»

«Пизанские деканы»

Деканы Священной Коллегии кардиналов с 1417 года

Ссылки 
 Список Деканов Коллегии Кардиналов

См. также 
 Список вице-деканов Коллегии кардиналов.

Примечания 

Кардиналы

Коллегия кардиналов